Gary Payton ist der Name folgender Personen:

* Gary Payton (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gary Payton II (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gary Eugene Payton (* 1948), US-amerikanischer Astronaut